Нью́бле  () — провинция в Чили в составе области Био-Био .

Включает в себя 21 коммуну.

Территория — 13 178,5 км². Население — 480 609 человек (2017). Плотность населения — 36,47 чел./км².

Административный центр — Чильян.

География 
Провинция расположена на севере области Био-Био.

Провинция граничит:
 на севере — провинции Линарес и Каукенес;
 на востоке — провинция Линарес;
 на юге — провинция Био-Био;
 на западе — Тихий океан, провинция Консепсьон.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г. Национальным институтом статистики (INE),  население области составляет:

Административное деление 
Провинция включает в себя 21 коммуну:
 Бульнес, административный центр — Бульнес; ныне часть провинции Дикулин
 Чильян, административный центр — Чильян; ныне часть провинции Дикулин
 Чильян-Вьехо, административный центр — Чильян-Вьехо; ныне часть провинции Дикулин
 Кобкекура, административный центр — Кобкекура; ныне часть провинции Итата.
 Коэлему, административный центр — Коэлему; ныне часть провинции Итата.
 Койуэко, административный центр — Койуэко; ныне часть провинции Пунилла.
 Эль-Кармен, административный центр — Эль-Кармен; ныне часть провинции Дикулин.
 Нинуэ, административный центр — Нинуэ; ныне часть провинции Итата.
 Ньикен, административный центр — Ньикен; ныне часть провинции Пунилла.
 Пемуко, административный центр — Пемуко; ныне часть провинции Дикулин.
 Пинто, административный центр — Пинто; ныне часть провинции Дикулин.
 Портесуэло, административный центр — Портесуэло; ныне часть провинции Итата.
 Кильон, административный центр — Кильон; ныне часть провинции Дикулин.
 Кириуэ, административный центр — Кириуэ; ныне часть провинции Итата.
 Ранкиль, административный центр — Ранкиль; ныне часть провинции Итата.
 Сан-Карлос, административный центр — Сан-Карлос; ныне часть провинции Пунилла.
 Сан-Фабиан, административный центр — Сан-Фабиан; ныне часть провинции Пунилла.
 Сан-Игнасио, административный центр — Сан-Игнасио; ныне часть провинции Дикулин.
 Сан-Николас, административный центр — Сан-Николас; ныне часть провинции Пунилла.
 Трегуако, административный центр — Трегуако; ныне часть провинции Итата.
 Юнгай, административный центр — Юнгай; ныне часть провинции Дикулин.
Существовали планы создать на базе провинции область из трех провинций. Ныне провинция является областью.

Крупнейшие населенные пункты

Примечания 

Провинции Чили